Аллсвенскан 1959 — 35-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1959 року розпочався 19 квітня й завершився 11 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб «Юргорден» ІФ (Стокгольм).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрали такі матчі:

 52 194: Гетеборг–Ергрюте 0:3, 3 червня 1959 (рекорд)
 48 894: Юргорден–ІФК Гетеборг 1:1, 11 жовтня 1959
 46 294: Ергрюте СК–ІФК Гетеборг 1:0, 20 серпня 1959
 45 959: Юргорден–ІФК Норрчепінг 2:1, 6 вересня 1959
 39 425: Ергрюте СК–Мальме ФФ 0:2, 2 жовтня 1959

Примітки

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція